Минди Ли Стерлинг (, род. 11 июля 1953) — американская актриса и комедиантка, наиболее известная по роли фрау Фарбиссин в серии кинофильмов «Остин Пауэрс».

Ранняя жизнь 
Минди Ли Стерлинг родилась в Патерсон, Нью-Джерси, в семье комедианта и танцовщицы. В 13 лет она начала осваивать профессию актрисы.

Карьера 
Стерлинг появилась в более чем сотни фильмах и телешоу на протяжении своей карьеры, охватывающей четыре десятилетия. С 1984 года она является членом знаменитой труппы Лос-Анджелеса — The Groundlings

Стерлинг пожалуй наиболее известна по роли злодейки фрау Фарбиссин в серии кинофильмов «Остин Пауэрс»: «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». После успеха образа фрау Фарбиссин она снялась в фильмах «Убийственные красотки» и «Гринч — похититель Рождества». Она также появилась во многих других комедиях. На телевидении она известна по ролям в сериалах «АйКарли» и «Отчаянные домохозяйки», а также в сериале «Высший класс».

Личная жизнь 
Стерлинг была замужем за Брайном Гэнсоном, у них есть ребёнок. В 1998 году у неё был диагностирован рак молочной железы. После курса лечения Минди полностью избавилась от недуга.

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Киноактрисы США